Peter Bergmann - um físico alemão. 
Jacinto Bergmann - um arcebispo católico, Arcebispo da Arquidiocese de Pelotas. 
Gustav Bergmann - um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.
Thaisa Storchi Bergmann - uma astrônoma brasileira.
Sabine Bergmann-Pohl - uma política alemã. 
Helmut Bergmann - um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.

Desambiguação